Lister-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Lister-Gletscher (Brabant-Insel) auf der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Lister-Gletscher (Viktorialand) in der Royal Society Range im Viktorialand, Antarktika